Mistrovství Asie v rychlobruslení 2004 se konalo ve dnech 3. a 4. ledna 2004 na otevřené rychlobruslařské dráze v jihokorejském Čchunčchonu. Jednalo se o 5. mistrovství Asie. Z předchozího šampionátu obhajovala titul pouze Japonka Maki Tabataová, její krajan Tošihiko Itokawa nestartoval.

V Čchunčchonu obhájila titul Maki Tabataová a stala se popáté mistryní Asie. Mezi muži poprvé zvítězil Číňan Li Čchang-jü.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Výsledky z mistrovství Asie 2004, speedskatingnews.info

2004
2004
Rychlobruslení v roce 2004
Rychlobruslení v Jižní Koreji
Sport v Čchunčchonu
Sport v Jižní Koreji v roce 2004